Ишимское — название населённых пунктов в Казахстане

 Ишимское — село в Жаксынском районе Акмолинской области.
 Ишимское — село в Сарыкольском районе Костанайской области, упразднено в 2010 г.
 Ишимское — до 2009 г. название села Есиль в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.